Matt Kassian (né le  à Edmonton, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace qui évolue au poste d'ailier gauche.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004|| Giants de Vancouver || LHOu ||37 ||1 ||0 ||1 ||42 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-
| rowspan=2|2004-2005|| Giants de Vancouver || LHOu ||41 ||0 ||3 ||3 ||89 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| Blazers de Kamloops || LHOu ||28 ||3 ||0 ||3 ||83 ||6 ||1 ||2 ||3 ||14 
|-
| 2005-2006|| Blazers de Kamloops || LHOu ||67 ||5 ||6 ||11 ||147 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2006-2007|| Blazers de Kamloops || LHOu ||72 ||8 ||10 ||18 ||162 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
| 2007-2008|| Aeros de Houston || LAH ||19 ||0 ||0 ||0 ||48 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 2007-2008 || Wildcatters du Texas || ECHL ||47 ||6 ||4 ||10 ||90 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| Aeros de Houston || LAH ||56 ||1 ||2 ||3 ||130 ||4 ||0 ||0 ||0 ||10 
|- 
| 2009-2010|| Aeros de Houston || LAH || 59|| 2|| 4|| 6|| 149|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Aeros de Houston || LAH || 60|| 4|| 4|| 8|| 132|| 8|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2010-2011|| Wild du Minnesota || LNH || 4|| 0|| 0|| 0|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Aeros de Houston || LAH || 26|| 2|| 2|| 4|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Wild du Minnesota || LNH || 24|| 2|| 0|| 2|| 55|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Aeros de Houston || LAH ||9 ||1 || 0|| 1||12 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Sénateurs d'Ottawa || LNH || 15|| 1||0 ||1 ||47 ||5 ||0 || 2|| 2|| 17 
|-
| 2013-2014 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 33 || 1 || 1 || 2 || 63 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015|| Pirates de Portland || LAH ||2 ||0 || 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

| 76 || 4 || 1 || 5 || 177 || 5 || 0 || 2 || 2 || 17

Références

Voir aussi 

Naissance en octobre 1986
Naissance à Edmonton
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur des Wildcatters du Texas
Joueur des Giants de Vancouver
Joueur des Blazers de Kamloops
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Pirates de Portland